Watthana Nakhon (în ) este un district (Amphoe) din provincia Sa Kaeo, Thailanda, cu o populație de 79.856 de locuitori și o suprafață de 1.560,122 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 11 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 115 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Sa Kaeo